El proceso autonómico leonés es un proceso electoral en curso iniciado el  en el consistorio leonés. Esta votación trata de oficializar la autonomía leonesa, así defendida de manera indirecta en la Constitución Española, y ha sido seguido hasta la actualidad por distintos municipios y localidades de las tres provincias leonesas: León, Salamanca y Zamora. De la misma manera han sido otros municipios los que han votado en contra o se han abstenido.

Notas

Referencias

Leonesismo
Política de la provincia de León
Política de la provincia de Zamora
Política de la provincia de Salamanca